

Cinema 
 The Scarecrow – film del 1911 diretto da Frank Wilson
 Lo spaventapasseri (The Scarecrow) – film del 1920 diretto da Edward F. Cline e Buster Keaton
 The Scarecrow – film del 1972 diretto da Boris Sagal
 La quarta vittima (The Scarecrow) – film del 1982 diretto da Sam Pillsbury

Letteratura 
 L'uomo di paglia (The Scarecrow) – romanzo di Michael Connelly del 2009

Musica 
 The Scarecrow – singolo dei Pink Floyd del 1967, dall'album The Piper at the Gates of Dawn
 The Scarecrow – album di Avantasia del 2008

Pagine correlate 
 Scarecrow